Сибо́ргий (, обозначается символом Sg, ранее Уннилгéксий, Unnilhexium, Unh, или эка-вольфрам) — элемент 6-й группы (в старой терминологии — побочной подгруппы VI группы) 7-го периода периодической системы элементов с атомным номером 106; короткоживущий радиоактивный элемент.

История 
Сиборгий синтезирован в 1974 г. в Лаборатории имени Лоуренса Калифорнийского университета в Беркли. Для получения нового элемента была использована реакция 249Cf+18O→263106+4n. Нуклид был идентифицирован по α-распаду в 259Rf и далее в 255No. Одновременно и независимо работавшая в Дубне группа Г. Н. Флерова и Юрия Оганесяна опубликовала данные о синтезе 106-го элемента в реакциях слияния ядер свинца и хрома. Учёные приписали наблюдавшееся ими спонтанное деление продукта реакции ядру 259106 с периодом полураспада в несколько миллисекунд. Это достижение было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 194 с приоритетом от 11 июля 1974 г. в следующей формулировке:
«Установлено неизвестное ранее явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106, заключающееся в том, что при облучении изотопов свинца ускоренными ионами хрома происходит слияние ядер свинца и ядер хрома с образованием изотопа элемента с атомным номером 106 и периодом полураспада около 0,01 с».

Рабочая группа IUPAC в 1993 г. заключила, что работа группы из Дубны имела большое значение для дальнейших исследований, но, в отличие от работы группы из Беркли, не продемонстрировала с достаточной уверенностью образование нового элемента. Поэтому в 1997 г. IUPAC (вопреки своей предыдущей рекомендации, где было высказано согласие на предложение советских учёных назвать элемент «резерфордием») принял решение назвать элемент в честь физика из Беркли Гленна Сиборга, который участвовал в открытии плутония и девяти других трансурановых элементов. Сиборг стал первым учёным, при жизни которого элемент был назван его именем.

Сиборгий был получен искусственно путём ядерного синтеза. Большое число частиц в ядре делает атом нестабильным и вызывает расщепление на более мелкие осколки сразу после получения.

Сиборгий принадлежит к числу трансактиноидов, расположен в группе 6 (VIB), в седьмом периоде системы Менделеева. Формула трёх внешних электронных слоев атома сиборгия такова:

5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d4 7s2.

Учёные получили несколько изотопов сиборгия с массовыми числами 258—267, 269 и 271, различающихся периодом полураспада. Наибольший период полураспада (14 минут) имеет 269Sg.

Известные изотопы

Химические соединения 
Известны следующие соединения сиборгия: SgO2Cl2, SgO2F2, SgO3, H2SgO3, а также комплексные ионы [SgO2F3]- и [Sg(OH)5(H2O)]+.

Изучен карбонильный комплекс сиборгия Sg(CO).

SgO2Cl2 образуется при реакции элемента с хлороводородом в присутствии кислорода, является летучим соедининением. SgO2(OH)2 (гидроксид-оксид сиборгия) получается при взаимодействии SgO3 с водой. Гексакарбонил сиборгия по химическим свойствам аналогичен гексакарбонилам молибдена и вольфрама: он является летучим и легко реагирует с диоксидом кремния.

Примечания

Ссылки 

 Сиборгий на Webelements
 Сиборгий в Популярной библиотеке химических элементов
 О синтезе элемента на сайте ОИЯИ

Химические элементы
Металлы
Радиоактивные элементы
Синтезированные химические элементы
Трансактиноиды

Переходные металлы
Трансурановые элементы